Джу́лио Джира́рди (; 23 февраля 1926, Каир, Королевство Египет — 23 февраля 2012, Рокка-ди-Папа, Италия) — итальянский католический священник-салезианец, теолог и философ. Главный редактор и один из авторов четырёхтомного энциклопедического справочника «Современный атеизм».

Биография 

Родился 23 февраля 1926 года в Каире.

После рождения его семья переехала в Париже, где проживала до 1931 года, затем перебравшись в Бейрут, где он учился в доминиканской средней школе. В 1937 году вместе с матерью и сестрой переехал в Александрию, где учился в салезианской средней школе. В 1939 году Джирарди отправили на учёбу в Италию, где он получил высшее теологическое и философское образование, чтобы стать священником в монашеской конгрегации «Салезианцы Дона Боско».

В 1950 году он завершил своё обучение, защитив диссертацию посвящённую метафизике в теологии Фомы Аквинского и получив учёную степень доктора философии. В 1951—1953 годах учился в Папском Салезианском университете, а в 1953—1955 годах в Папском Григорианском университете в Риме.

1 января 1955 года был рукоположён в священники.

С 1955 года — профессор метафизики и современной философии в Папском Салезианском университете.

В 1962 году Джирарди, являвшийся глубоким знатоком марксизма и проблем современного атеизма, был приглашён в качестве эксперта для участия в работе Второго Ватиканского собора, где занимается разработкой «Схемы XIII», лёгшей в основу пастырской конституции Gaudium et Spes. В 1966 году стал работать в . Будучи сторонником диалога с марксистами, ещё в 1965 года начал принимать участие во встречах и дискуссиях, проходивших на национальном и международном уровнях. Из-за этого в 1969 году из-за «идеологических расхождений» по требованию руководства салезианского ордена был уволен из Папского Салезианского университета и снят с должности в Секретариате по диалогу с неверующими.

В 1970 году переехал в Париж, где стал профессором антропологии на философском факультете Парижского католического института. В это же время преподавал в  марксизм и теория освобождения. А также стал соредактором журнала «Наша борьба – Христиане за социализм» (). Из-за поддержки революционных и освободительных движений в Европе и Латинской Америке (вроде «», для которого он в 1973 году в Болонье провёл съезд, где выступил с докладом в котором указал на то, что в социальной области за основу должна быть взята модель марксистского социализма) его уволили из обоих учебных заведений. В знак поддержки вместе с ним ушли его коллеги-преподаватели , Густаво Гутьеррес и Паулу Фрейре.

В 1977—1978 года преподавал историю философии в , затем в 1978—1996 годах преподавал политическую философию в Университете Сассари.

В 1974 году он стал членом II Трибунала Рассела по Латинской Америке, а в  1976—2012 годах — , созданных сенатором Лелио Бассо.

В 1977 году был исключён из салезианской общины и . Тем не менее он продолжает выражать свою солидарность с латиноамериканскими народами, также участвует в сообществах, занимающихся построением диалога между католиками и коммунистами. В 1980 году он впервые посетил Никарагуа, где выразил сочувствие Сандинистской революции и готовность сотрудничать с различными местными экуменическими, коренными и народными движениями. С 1986 года также стал ежегодно посещать Кубу, сотрудничая с различными культурными и экуменическими учреждениями. С 1988 года стал проявлять солидарность с национально-освободительными движениями коренных народов, особенно в Мексике, Эквадоре и Боливии. Был одним из руководителей коммунистической партии «Пролетарская демократия». Он также был соучредителем «Ассоциации дружбы Италия — Куба» и итальянского «Фонда Эрнесто Че Гевары».

С 1992 года участвовал в макроэкуменическом движении «Ассамблеи народа Божьего» ().

В 2005 году вступил в движение «».

Сочинения 

 Metafisica della causa esemplare in San Tommaso d'Aquino, Torino, Società Editrice Internazionale, 1954.
 Ontologia, Torino, Società Editrice Internazionale, 1962.
 Theologia naturalis, Torino, Società Editrice Internazionale, 1962.
 Marxismo e cristianesimo, Assisi, Cittadella, 1966; 1969.
 Cristiani e marxisti a confronto sulla pace. Implicanze dottrinali, Assisi, Cittadella, 1967.
 Credenti e non credenti per un mondo nuovo, Firenze, Vallecchi, 1969.
 Cristianesimo e lotta di classe, Pistoia, Centro di documentazione, 1969.
 Speranza cristiana e speranza marxista, con , Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 1970.
 Cristianesimo, liberazione umana, lotta di classe, Assisi, Cittadella, 1971; 1972.
 La lotta di classe e gli esclusi, con , Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 1972.
 Cristiani per il socialismo, perché? Questione cattolica e questione socialista, Assisi, Cittadella, 1975.
 Educare: per quale società?, Assisi, Cittadella, 1975.
 Fede cristiana e materialismo storico, Roma, , 1977.
 Coscienza operaia oggi. I nuovi comportamenti operai in una ricerca gestita dai lavoratori, a cura di, Bari, , 1980.
 Sulla crisi del marxismo. Relazione del seminario di studi tenuto a Bergamo (12-13 aprile 1980) presso il Centro La Porta, Bergamo, La Porta, Centro studi e documentazione, 1980.
 Intervento in Teologia della liberazione, Roma, Sapere 2000, 1985.
 La tunica lacerata. L'identità cristiana oggi fra liberazione e restaurazione, Roma, Borla, 1986. ISBN 88-263-0614-1.
 Sandinismo, marxismo, cristianesimo. La confluenza, Roma, Borla, 1986. ISBN 88-263-0640-0.
 Le rose non sono borghesi. Popolo e cultura del nuovo Nicaragua, a cura di, Roma, Borla, 1986. ISBN 88-263-0642-7.
 Rivoluzione popolare e occupazione del tempio. Il popolo cristiano del Nicaragua sulle barricate, Roma, Edizioni associate, 1989.
 Il popolo prende la Parola. Il Nicaragua per la teologia della liberazione, con , Roma, Borla, 1990. ISBN 88-263-0714-8.
 Dalla dipendenza alla pratica della libertà. Una comunità d'accoglienza s'interroga e interroga, ricerca partecipativa coordinata da, Roma, Borla, 1990. ISBN 88-263-0823-3.
 La conquista dell'America. Dalla parte dei vinti, Roma, Borla, 1992. ISBN 88-263-0925-6.
 Il tempio condanna il Vangelo. Il conflitto sulla teologia della Liberazione fra il Vaticano e la CLAR, San Domenico, Fiesole, Cultura della pace, 1993. ISBN 88-09-00919-3.
 Gli esclusi costruiranno la nuova storia? Il movimento indigeno, negro e popolare, Roma, Borla, 1994. ISBN 88-263-1076-9.
 Cuba dopo il crollo del comunismo, Roma, Borla, 1995. ISBN 88-263-1101-3.
 Samuel Ruiz. Sui sentieri indigeni della chiesa in Chiapas, con Alberto Grossi e Aluisi Tosolini, Parma, AlfaZeta, 1996.
 Cuba dopo la visita del papa. Marxismi, cristianesimi, religioni afroamericane alle soglie del terzo millennio, Roma, Borla, 1999. ISBN 88-263-1281-8.
 Riscoprire Gandhi. La violenza è l'ultima parola della storia?, Roma, Anterem, 1999; Roma, Icone, 2001. ISBN 88-87494-15-0.
 Seminando amore come il mais. L'insorgere dei popoli indigeni e il sogno di Leonidas Proano, Roma, Icone, 2001. ISBN 88-87494-19-3.
 Resistenza e alternativa al liberalismo e ai terrorismi, Milano, Punto Rosso, 2002. ISBN 88-8351-023-2.
 Che Guevara visto da un cristiano, Milano, Sperling & Kupfer, 2005. ISBN 88-8274-598-8.

Примечания

Литература 
 
 
 Giulio Girardi, addio al teologo che amava la storia // La Stampa, 28.02.2012

Выпускники Папского Григорианского университета
Богословы Италии
Салезианцы
Пацифисты
Философы Италии
Теология освобождения
Экуменизм
Христианские социалисты
Марксисты
Члены Пролетарской демократии
Участники Второго Ватиканского собора
Авторы энциклопедий и словарей